Населението на Беларус през 2019 година е 9 417 849 души.

Възрастов състав 
(2006)
 0 – 14 години: 15,7% (мъже 825 823 / жени 791 741)
 15 – 64 години: 69,7% (мъже 3 490 442 / жени 3 682 950)
 над 65 години: 14,6% (мъже 498 976 / жени 1 003 079)
(2009)
 0 – 14 години: 14,3% (мъже 707 550 / жени 667 560)
 15 – 64 години: 71,3% (мъже 3 337 253 / жени 3 540 916)
 над 65 години: 14,5% (мъже 446 746 / жени 948 508)
(2014)
 0 – 14 години: 15,4% (мъже 759 285 / жени 717 118)
 15 – 64 години: 70,4% (мъже 3 279 965 / жени 3 487 819)
 над 65 години: 14.2% (мъже 430 225 / жени 933 646)

Численост 
Към 1 октомври 2014 година населението на страната се оценява на 9 475 100 души.

Естествен прираст 
Демографски показатели след 1950 година:

Етнически състав

Езици 

Официални езици в съответствие с член 17 от Конституцията на Беларус са беларуски и руски. Конституцията гарантира запазването на културното наследство на всички етнически малцинства, включително и техните езици. Според преброяването от 2009 година 70 % населението владее руски език.

Имиграция 

По официални данни, през 2012 година 18 040 души са граждани на други страни (през 2000 г. те са 25 943 души), от които 13 455 – от страни в ОНД. Повечето от Русия (8560), Украйна (2258), Казахстан (963) и Туркменистан (800).

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа

Източници

Външни препратки 

 Национален статистически комитет на Република Беларус.
 Препоръка на правителството в полза на многодетното семейство